Joe Harris (1870-1953) – attore statunitense 
 Joe Harris – batterista statunitense 
 Joe Harris (1943-2003) – cantante belga
 Joe Harris – fumettista, sceneggiatore e regista statunitense 
 Joe Harris – giocatore di baseball statunitense 
 Joe Harris – matematico statunitense 
 Joe Malcolm Harris (n. 1991) – cestista statunitense